TDL steht als Abkürzung für:

 Taktischer Datenlink, militärischer Datenlinkstandard
 Timing Definition Language, eine Beschreibungssprache für harte Echtzeit-Anwendungen
 Tokyo Disneyland, ein Freizeitpark in Japan, siehe Tokyo Disney Resort

TdL steht als Abkürzung für:
 Tarifgemeinschaft deutscher Länder, ein Arbeitgeberverband des öffentlichen Dienstes
 Tour de Ländle, eine alljährliche Freizeit-Radrundfahrt in Baden-Württemberg

Abkürzung